Иван Лазаренко:
 Лазаренко, Иван Гаврилович (род. 1923) — полный кавалер ордена Славы.
 Лазаренко, Иван Сидорович (1895—1944) — советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал-майор.